Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie International, se dispute du 4 au .

Yanina Wickmayer remporte le simple dames. En finale, elle bat Flavia Pennetta, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Liezel Huber.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland (ATP 2010)
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2010
Tennis en janvier 2010